Nowoschilow ist der Nachname von:
 Genrich Wassiljewitsch Nowoschilow (1925–2019), sowjetischer bzw. russischer Flugzeugkonstrukteur
 Walentin Walentinowitsch Nowoschilow (1910–1987), sowjetischer Ingenieurwissenschaftler
 Wiktor Wladimirowitsch Nowoschilow (1950–1991), sowjetischer Ringer